Hey pode se referir à:

 Hey! (canção de Jullie), um single da cantora brasileira Jullie, em 2009.
 Hey! (álbum de Jullie), um álbum da cantora brasileira Jullie, em 2009.
 Hey (canção de Mitchel Musso), um single do cantor estadunidense Mitchel Musso, em 2009
 Hey! (canção de Stevens), um single da banda brasileira Stevens, em 2011

Desambiguação